

Codici 
 TOG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Toglak, Alaska (Stati Uniti d'America)
 tog – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua tonga (Malawi)

Informatica 
 Tog – pseudonimo di Bruce Tognazzini, informatico statunitense